Bogáta, női név
Bogáta, település Romániában, Bákó megyében
Bogáta település Romániában, Kolozs megyében